Estación Pringles puede referirse a dos estaciones ferroviarias de la ciudad argentina de Coronel Pringles, provincia de Buenos Aires:

Estación Pringles, perteneciente al Ferrocarril General Roca;
 Estación Pringles, perteneciente al Ferrocarril Bartolomé Mitre, antes Ferrocarril Rosario a Puerto Belgrano, hoy sin funcionamiento.